Решеф чи Рашап (фінік. 12px|ש, «вогонь») — західносемітський бог вогню та блискавки, якого вшановували також у Стародавньому Єгипті.

Син Баала. За біблською легендою — Решефа народила Баалат-Гебал.

Відкрив людям спосіб добування та використання вогню. Водночас був богом війни, тому на зображеннях був озброєний луком, списом або ж бойовою сокирою. Насилав на людей епідемії, але водночас і рятував від них. Вважався охоронцем угод.

Батько Ешмуна та інших «молодших» богів. Душі померлих також називалися «рефаїмами».

Область Сідона мала назву «землі Решефа».

Західносемітська міфологія
Фінікійські боги